Moonglow bezeichnet:
 Moonglow (Lied), Song von Will Hudson, Irving Mills und Eddie DeLange (1934) 
 Moonglow (Bucky-Pizzarelli-Album), Album von Bucky Pizzarelli und Frank Vignola (2005)
 Moonglow (Avantasia-Album), Album des Rock-Oper-Projekts Avantasia (2019)
 Moonglow Records, US-amerikanisches Musiklabel
 The Moonglows, US-amerikanische R&B- und Doo-Wop-Gruppe